Медора има више значења:
 Медора (Илиноис)
 Медора (Индијана)
 Медора (Северна Дакота)